Aleksandra Krunić – tennista serba
 Branislav Krunić – calciatore bosniaco
 Predrag Krunić – allenatore di pallacanestro bosniaco
 Rade Krunić – calciatore bosniaco